

Werkwijzen 
 Filtratie
 Voorjaarsschoonmaak
 Ontsmettingsmiddel
 Wassen (schoonmaak)
 Waterzuivering
 Zeef (zeven)
 Zuivering (fysicochemisch)

Rituelen 
 Reiniging (religie)

Anders
 Sociale zuivering
 Zuivering (Nederland)